La saison 2018-2019
 de NBL Men est la  édition du championnat de Suisse de basket-ball de NBLM. Elle est organisée par la Swiss Basket-ball League (anciennement Ligue Nationale de Basket-Ball Association - LNBA), un département de Swiss Basket-ball.

Clubs 
 BC Winterthour
 Villars Basket
 BBC Nyon
 Morges St-Prex Red Devils
 Fribourg Olympic U23
 GC Zurich
 Meyrin Basket
 Pully-Lausanne Foxes Espoirs
 Goldcoast Wallabies
 BC Bären Kleinbasel

Formule de la compétition 

Les équipes se rencontrent en matches aller et retour
Les équipes classées du  au  rang disputent la phase intermédiaire places 1 à 6
Les équipes classées du  au  rang disputent la phase intermédiaire places 7 à 10

Le vainqueur est promu en SB League sous réserve de l'obtention d'une licence A.
Dans le cas où le vainqueur ne serait pas en possession d'une licence A,
Swiss Basketball pourrait étudier l'éventualité de la promotion d'une équipe l'ayant obtenue.

Aucune équipe reléguée.

Phase intermédiaire places 1 à 6 

Les équipes se rencontrent en matches aller simple selon le classement au terme de la phase préliminaire et débutent cette phase de la compétition avec les points acquis lors de la phase préliminaire. Toutes les équipes participent aux play-offs pour le titre

Phase intermédiaire places 7 à 10 

Les équipes se rencontrent en matches aller-retour selon le classement au terme de la phase préliminaire et débutent cette phase de la compétition avec les points acquis lors de la phase préliminaire.

Les équipes classées du  au  rang participent aux play-offs pour le titre

Aucune équipe reléguée

Compétition

Calendrier saison régulière 
Calendrier & Résultats : https://www.basketplan.ch/showLeagueSchedule.do?leagueHoldingId=6330&federationId=12

Classement saison régulière 

 

|}

Phase intermédiaire places 1 à 6

Calendrier Phase intermédiaire places 1 à 6

Classement Phase intermédiaire places 1 à 6

Phase intermédiaire places 7 à 10

Calendrier Phase intermédiaire places 7 à 10

Classement Phase intermédiaire places 7 à 10

Playoffs

Tableau

Notes et références 

2018-2019 D2
Suisse M2
Basket-ball M2